Spojení písmen C a I může mít různé významy:

CI 
 CI – kód ISO 3166-2 pro Pobřeží slonoviny
 BI-CI – kód ISO 3166-2 pro provincii Cibitoke
 BS-BP – kód ISO 3166-2 pro Cat Island
 Firemní styl, z anglického corporate identity
 Konkurenční zpravodajství (z anglického Competetive Intelligence)
 Common Interface – rozhraní pro modul podmíněného přístupu digitální televize

Ci 
 Značka pro curie, starší, ale dosud používanou jednotku radioaktivity

ci 
 Přepis v pchin-jinu pro cch’ (), žánr čínské poezie

.ci 
 .ci – internetová doména nejvyššího řádu pro Pobřeží slonoviny